Сен-Берна́р () — топоним:

Франция 
 Сен-Бернар — департамент Верхний Рейн.
 Сен-Бернар — департамент Изер.
 Сен-Бернар — департамент Кот-д’Ор.
 Сен-Бернар — департамент Эн.

США 
 Сен-Бернар — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана.
  — населённый пункт в штате Огайо.

См. также 
 Сенбернар
 Бур-Сен-Бернар
 Малый Сен-Бернар
 Большой Сен-Бернар
 Монтульё-Сен-Бернар